Мустафа Пектемек (; 11 августа 1988, Сакарья, Турция) — турецкий футболист, нападающий клуба «Эюпспор». Выступал за сборную Турции.

Карьера

Клубная 
Пектемек свою профессиональную карьеру начал в «Сакарьяспоре». После, в его карьере были такие клубы как: «Сарыер» и «Генчлербирлиги». В «Сарыере» он выступал на правах аренды, пока не был выкуплен «Генчлербирлиги».

27 мая 2011 года он перешёл в «Бешикташ».

В сборной

Достижения 
 «Бешикташ»
 Чемпион Турции: 2015/16

Статистика 
По состоянию на 16 февраля 2012 года

Примечания 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Сакарьяспор»
Игроки ФК «Сарыер»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Аланьяспор»